In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bayreuth aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen seit 1966 (Sitzverteilung seit 1919) angegeben.

Bis zum Ende der Monarchie in Bayern am 7. November 1918 bestand auf kommunaler Ebene ein Zwei-Kammer-System aus dem Magistrat und dem Kollegium der Gemeinde­bevoll­mächtigten. Der erste Stadtrat neuzeitlicher Prägung wurde am 15. Juni 1919 gewählt; erstmals hatten auch Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von den US-Militärs 1945 zunächst ein kommissarischer Stadtrat berufen. Die erste demokratische Stadtratswahl fand am 26. Mai 1946 statt.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 BP: Bayernpartei
 BVP: Bayerische Volkspartei
 CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern
 Deutscher Block
 DRP: Deutsche Reichspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei
 REP: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 USPD: Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BBL: Bayreuther Bürger-Liste
 BG: Bayreuther Gemeinschaft
 BT go!: BT go! Junge Liste Bayreuth
 DU: Die Unabhängigen
 FBU: Freie Bürger Union
 FL: Frauenliste Bayreuth
 JB: Junges Bayreuth
 ÜFW: Überparteiliche Freie Wähler

Abkürzungen 

 Sonst.: Sonstige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Fußnoten

1 NPD.
2 REP.
3 davon: FBU: 5,7 % und REP: 2,7 %.
4 davon: FBU: 2,18 % und REP: 1,25 %.
5 davon: BT go!: 4,22 % und BBL: 3,24 %.
6 davon: DU: 4,77 % und BBL: 2,64 %.

7 davon: DU: 5,02 %, AfD: 3,92 %, Linke: 1,71 % und FL: 2,36 %

Sitzverteilung

Des Weiteren ist zu beachten, dass neben den gewählten Stadträten auch der Oberbürgermeister dem Gremium „Stadtrat“ angehört. Die in diesem Absatz als Gesamtzahl an Sitzen genannte Zahl berücksichtigt nur die Stadträte ohne Oberbürgermeister.

Die folgenden Aufstellungen geben die Sitzverteilung an, die sich aus dem jeweiligen Wahlergebnis ergeben hat. Im April 1933 wurden die Mandate entsprechend den Ergebnissen der Reichstagswahl jenes Jahres vergeben.

Fußnoten

1 Mittelstandliste Frölich.
2 Einheitsliste Schwarz-Weiß-Rot.
3 davon: Wirtschaftsblock 3 Sitze, Bürgervereinigung und Neutrale Liste je 2 Sitze.
4 von den Mandatsträgern der SPD befanden sich bereits 3 in Schutzhaft; mit dem Verbot der SPD am 7. Juli 1933 wurden deren sämtliche Mandate für ungültig erklärt.
5 Kampfbund Schwarz-Weiß-Rot.
6 darunter mit Christiane Gick erstmals eine Frau

Fußnoten

1 Dem Gremium „Stadtrat“ gehört neben den Stadträten auch noch der Oberbürgermeister an.
2 NPD.
3 REP.
4 davon: FBU 2 Sitze und REP 1 Sitz.
5 FBU.
6 davon: BT go! 2 Sitze und BBL 1 Sitz.
7 davon: DU 2 Sitze und BBL 1 Sitz.
8 KPD.
9 Liberale.
10 davon: KPD 2 Sitze und BHE 7 Sitze.
11 davon: BP 6 Sitze, BHE und Deutscher Block je 5 Sitze.
12 davon: BP 5 Sitze, GP/BHE 4 Sitze, DRP 2 Sitze.
13 davon: GP/BHE 4 Sitze, DRP 1 Sitz.
14 als ÜFW.

Weblinks 

 Wahlergebnisse 1966 bis 2014
 Wahlergebnisse 1996 und 2002
 Wahlergebnis 2008
 Wahlergebnis 2014

Einzelnachweise 

Bayreuth
Kommunalwahlen